Buckton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
George Bowdler Buckton (1818-1905), entomologiste anglais
John Buckton (né en 1961), joueur de rugby anglais
Peter Buckton (1350-1414), homme politique anglais
Ray Buckton (1922-1995), syndicaliste britannique

Personnages fictifs
Charlie Buckton et Ruby Buckton, personnage du feuilleton australien Summer Bay

Toponyme

Buckton, village du Yorkshire
Buckton, village du Northumberland
Buckton and Coxall, paroisse civile du Herefordshire
Château de Buckton, bâtiment médiéval du Grand Manchester

Voir aussi

Bickton, hameau du Hampshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme